«Get Up, Stand Up» — песня группы The Wailers с альбома 1973 года Burnin’, изданная отдельным синглом. Авторы песни — участники группы Боб Марли и Питер Тош.

В 1973 году песня добралась до 33 места в Нидерландах в чарте Nederlandse Top 40. Кроме того, в 1986 году она достигла 49 места в Новой Зеландии. В 1999 году сингл был принят в Зал славы премии «Грэмми».

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Get Up, Stand Up» в исполнении группы Bob Marley and the Wailers на 296 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 302 месте.

Делюкс-издание альбома Burnin''' 2004 года содержит две ранее не издававшиеся версии песни.

 Примечания 

 Ссылки 
 Recording history of Get Up, Stand Up at The 60’s Jamaican Music Reference''.

Песни 1973 года
Amnesty International
Песни Боба Марли
Зал славы «Грэмми»
Протестные песни